

Commune
 Liebert : ancien nom français de la commune algérienne d'Ouled Bessem

Patronyme
Liebert (ou la version francisée Liébert) est un nom de personne d'origine germanique: Lietberht (liet ou leod : peuple + berht : brillant). 

C'est en Picardie et en Artois que le nom est le plus répandu.

Variante
 : en Belgique

Liebert
Bertrand Liebert, comédien français spécialisé dans le doublage ;
Eduard von Liebert, général allemand ;
Kathy Liebert, joueuse de poker professionnelle américaine;
Ottmar Liebert, compositeur et musicien allemand du nouveau flamenco ;

Liébert
 Alphonse Liébert, photographe ;
 Jean-Jacques Liébert, baron de Nitray ;
 Philippe Liébert, Québécois qui s'est battu du côté des Américains ;
 Saint Liébert de Cambrai, ou Libert, ou Lietbert (v. 1010-1076), évêque de Cambrai ;
 Yves Liébert, universitaire français archéologue et étruscologue.

Voir aussi 
 

Patronyme allemand
Homonymie de patronyme